Moka peut désigner :

Acronyme

 Methodology and tools Oriented to Knowledge-based engineering Applications (MOKA), une méthode de formalisation des connaissances dans le but de développer des applications KBE ou KBS.

Toponyme 

 Moka, un district de Maurice avec la ville de Moka ;
 Moka, un lieu-dit à l'île de La Réunion ;
 Moka, un quartier de Saint-Malo ;
 Moka (ou Mocha), une ville portuaire du Yémen, le plus ancien port d'exportation pour le commerce du café ;
 Moka, un village d'Estonie.

Gastronomie 
 le moka, une variété de café noble, au goût sauvage, dont le nom vient du port du Yémen. Ce café, par son lieu d'exploitation ou de stockage, a donné son nom à :
 un mélange de café et de cacao ;
 un moka, entremets de génoise et de crème au beurre parfumée au café ;
 une Moka ou Moka Express ou cafetière Moka, une cafetière très couramment utilisée en Italie, inventée par Alfonso Bialetti ;
 un type de cuillère, la cuillère à moka.

Pseudonyme

 Moka (1958-), nom de plume d'Elvire Murail (née en 1958), auteure française de romans pour adolescents ;
 Moka, un musicien français.

Œuvre 

 Moka, roman de 2006 de Tatiana de Rosnay ;
 Moka, film de 2016 de Frédéric Mermoud, adapté du roman de Tatiana de Rosnay ;
 Moka, série télévisée d'animation française.

Voir aussi
 
 
 Petit moka, fromage au lait de vache produit à La Réunion, nommé en référence au terroir moka lié au lieu-dit du même nom
 Bœuf Moka, une espèce bovine domestiquée endémique de la Réunion.